Бахарлы (), бывший Мошхмаат(, ) / Гушчубаба () — село в Ходжалинском районе Азербайджана. 

Согласно административно-территориальному делению Азербайджана село расположено в административно-территориальном округе села Карабулак Ходжалинского района Азербайджана, согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики — в Аскеранском районе НКР.

Название 
29 декабря 1992 года решением Верховного Совета Азербайджанской республики № 428 село Мошхмаат было переименовано в Гушчубаба.

20 ноября 2020 года Милли Меджлис Азербайджанской Республики утвердил переименование села Гушчубаба Ходжалинского района в Бахарлы.

Население

История 
В ходе Карабахской войны село перешло под контроль НКР. 

7 ноября 2020 года, в ходе второй Карабахской войны, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об установлении контроля над селом.

Примечания 

Населённые пункты Ходжалинского района